Ryd désigne différents lieux de Suède :

 Ryd, un quartier de la ville de Linköping
 Ryd, une localité de la commune d'Ale
 Ryd, une localité de la commune de Jönköping
 Ryd, une localité de la commune de Tingsryd

RYD est l'abrégé des Responsible Young Drivers.